João de Deus ist der Name folgender Personen:

* João de Deus (Dichter) (1830–1896), portugiesischer Dichter und Pädagoge
 João de Deus (Geistlicher) (1928–2019), portugiesisch-osttimoresischer Geistlicher
 João de Deus (Fußballspieler) (* 1976), portugiesischer Fußballspieler und -trainer 
 João de Deus Pinheiro (* 1945), portugiesischer Politiker